Чернушка Росса () — дневная бабочка из рода Erebia в составе семейства бархатниц.

Этимология названия 
Вид назван в честь Джеймса Кларка Росса (1800—1862) — английского мореплавателя и исследователя Заполярья.

Описание 
Длина переднего крыла 20—26 мм. Размах крыльев 37—50 мм. Верхняя сторона крыльев обоих полов окрашена в коричнево-бурый цвет. На переднем крыле имеется прикраевая перевязь, образованная из двух-четырёх черноватых пятен, окруженных сливающимися тускло-оранжевыми оправами. В прикраевой области заднего крыла эти пятна пятна мелкие, их количество варьируется от 1 до 3, иногда они вовсе могут отсутствовать. Окраска нижней стороны крыльев темная. Внутренняя область переднего крыла на нижней стороне обычно несколько светлее, красновато-коричневого цвета.

Ареал 
США (северная часть Аляски), Канада, Россия (Восточно-Якутский, Горно-Алтайский, Забайкальский, Западно-Якутский, Камчатский, Ненецко-Новоземельский тундровый, Нижне-Амурский, Нижнеобский, Предбайкальский, Прибайкальский, Северо-Енисейский, Северо-Охотоморский, Северо-Уральский, Средне-Амурский, Средне-Охотоморский, Тувинский, Чукотский, Южно-Якутский регионы РФ).

Подвиды 
 E. r. dos Passos 1949.
 E. r. erda Sheljuzhko, 1924.
 E. r. ero Bremer, 1861.
 E. r. gabrieli dos Passos, 1949.
 E. r. kuskoquima Holland, 1931.
 E. r. ornata Leussler, 1935.
 E. r. rossii J. Curtis, 1835.

Биология 
Бабочки развиваются за год в одном поколении. Время лёта — в июне-августе. Населяет высокогорные луга и тундры. В места обитания бабочки встречаются нередко.

Гусеница развивается на осоках, зимует дважды

Примечания 

Бархатницы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1835 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Насекомые Северной Америки